Njurgomsuálui kan syfta på följande platser:

Finland 

 Njurgomsuálui (ö, lat 68,82, long 28,05), Lappland, Norra Lappland, 
 Njurgomsuálui (ö, lat 68,79, long 28,19), Lappland, Norra Lappland, 
 Njurgomsuálui (ö, lat 68,90, long 27,13), Lappland, Norra Lappland, 

Robotskapade Finlandförgreningar